Geldern steht für:

 Geldern, Stadt im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Herzogtum Geldern, historisches Herzogtum am Niederrhein
 Kreis Geldern, historischer Kreis in Nordrhein-Westfalen

Geldern ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Geldern-Crispendorf (1871–1962), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Bruno von Geldern-Crispendorf (1827–1894), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Dietrich Geldern (* 1937), deutscher Jazzmusiker
 Eduard Heinrich von Geldern (1806–1866), deutscher Verwaltungsjurist
 Gustav Egmond von Geldern zu Arcen (1837–1915), österreich-ungarischer Militäringenieur
 Gottschalk van Geldern (1726–1795), Allgemeinmediziner in Düsseldorf und Vorsteher der Judenschaft in Jülich-Berg
 Johann von Geldern (auch: Gelderen; 1567–1620), flandrischer Logiker

 Joseph Jacob van Geldern (1653–1727), deutscher Bankier und Hoffaktor
 Karl Bastard von Geldern (1507/1508–1568), Offizier
 Katharina von Geldern (auch Catherine d’Egmont; um 1440–1497), Erbherzögin von Geldern 
 Ludwig von Geldern (1834–1892), deutscher Landrat

 Marie von Geldern-Egmond (1875–1970), deutsche Kunstgewerblerin und Innenarchitektin
 Max von Geldern-Crispendorf (1854–1938), deutscher Richter und Politiker
 Mechtild von Geldern (um 1324–1384), deutsche Adlige
 Peter Bastard von Geldern, Hauptmann und Landsknechtführer in lübisch-oldenburgischen, geldrischen und englischen Diensten 
 Philippa von Geldern (1464–1547), Ehefrau von Herzog René II. von Lothringen
 Richard von Geldern-Crispendorf (1831–1912), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Robert von Heine-Geldern (1885–1968), österreichischer Ethnologe und Archäologe 
 Simon von Geldern (1720–1774), deutscher Reisender und Schriftsteller
 Wolfgang von Geldern (* 1944), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Colerus von Geldern, niederländisch-österreichische Familie
 Heine von Geldern, deutsch-österreichische Familie
 Strafsache van Geldern, deutscher Film von Willi Wolff (1932)